Мурильо-де-Рио-Леса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 46,06 км². Население — 1828 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Города-побратимы 
  Эксидёй (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи